Miejscowości w USA:
 Rock Creek – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Rock Creek – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Rock Creek – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Rock Creek – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Rock Creek (ang. Rock Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Rock Creek (ang. Rock Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn